Agioi Pandes (en grec : Άγιοι Πάντες, « Tous-les-Saints ») est un îlot inhabité situé au large de la côte nord de la Crète orientale, à proximité de la ville d'Agios Nikolaos. Agioi Pandes fait partie du district régional de Lassithi.

Île en Crète (périphérie)